est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance dans la préfecture de Kōchi
Naissance en avril 1976
Joueur des Sanfrecce Hiroshima
Joueur du Vissel Kobe
Joueur de l'Oita Trinita
Joueur de l'Avispa Fukuoka
Joueur des Yokohama F. Marinos
Joueur du FC Gifu